CIAT puede referirse a:

el Centro Insular de Atletismo de Tenerife;
el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias;
el Centro Internacional de Agricultura Tropical.
el General Electric Advanced Turbomachinery Engineering Center.